Crockford ist der Familienname von:

 Eric Crockford (1888–1958), britischer Feldhockeyspieler
 Harold Crockford (1893–1983), ein englischer Fußballspieler

 Susan Crockford, kanadische Zoologin und Autorin